Nuetzel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nuetzel (1901–1969), US-amerikanischer Illustrator
 Charles Nuetzel (* 1934), US-amerikanischer Schriftsteller